Astrid (voornaam), een meisjesnaam
Astrid van Zweden, een Belgische koningin
Astrid van België, een Belgische prinses
Astrid (muziekproject), een soloproject van de Nederlandse musicus Astrid van der Veen
A.S.T.R.I.D., een Belgisch communicatiesysteem voor de nooddiensten
Astrid (premetrostation), in Antwerpen
Astrid (televisieprogramma), een realityprogramma op VIJF